María Pérez (1 de abril de 1989) es una deportista puertorriqueña que compite en judo.

Ganó una medalla en el Campeonato Mundial de Judo de 2017, y cuatro medallas en el Campeonato Panamericano de Judo entre los años 2014 y 2020. En los Juegos Panamericanos consiguió dos medallas en los años 2011 y 2019.

Palmarés internacional

Referencias 

Judokas de Puerto Rico
Judokas en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016
Judokas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020